Amerikai Egyesült Államok
Wadesboro (Észak-Karolina)
Wadesboro (Florida)
Wadesboro (Kentucky)